Amarok (mitologia) — entidade mitológica
Amarok (software) — reprodutor multimídia de KDE
Amarok (álbum) — de Mike Oldfield
Volkswagen Amarok — modelo de veículo

Desambiguações de mitologia

no:Liste over KDE-programmer#Amarok